Порт-Саид:
 Порт-Саид — город на северо-востоке Египта и порт на Средиземном море у северного окончания Суэцкого канала.
 Порт-Саид — мухафаза в Арабской Республике Египет, с административным центром в одноимённом городе. 
 Порт-Саид — египетский многофункциональный стадион, расположенный в городе Порт-Саиде. 
 См. также 
 Трагедия на стадионе в Порт-Саиде  — инцидент с массовой дракой, произошедший 1 февраля 2012 года в египетском городе Порт-Саид.